24-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1993 году проходил в итальянском городе Перуджа. В финальной стадии приняли участие 8 национальных сборных. Чемпионками Европы впервые стали баскетболистки сборной Испании. После распада Советского Союза вместо действующих чемпионок Европы сборной СССР впервые выступила сборная России.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1993 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1993 на сайте www.todor66.com

1999
1993 год в баскетболе
Баскетбол